Гали́на Серге́евна Кра́вченко () — советская актриса театра и кино, одна из первых выпускниц Государственного техникума кинематографии, звезда немого кино, Заслуженная артистка РСФСР (1980).

Биография 
Галина Кравченко родилась а в Казани. После Октябрьской революции переехала вместе с матерью в Москву. Там её увидел начинающий режиссёр Всеволод Пудовкин и, впечатлённый её красотой и непосредственностью, настоятельно рекомендовал подумать о карьере артистки. В 1921 году Кравченко окончила Московское театрально-хореографическое училище при Большом театре по классу А. А. Горского. С 1922 по 1927 год училась в Государственном техникуме кинематографии на актёрском факультете. В 1921-22 годах была солисткой балета в Опере С. М. Зимина, в 1922-1924 годах — солисткой балета Экспериментального театра. В 1924 году впервые появилась в кино — эпизодическая роль в фильме «Аэлита», продолжила с успехом сниматься в лентах производства кинокомпании «Межрабпом-Русь».

В 1933 году Кравченко арестовывают в Ленинграде, держат двенадцать дней в одиночной камере тюрьмы на Шпалерной, она объявляет голодовку.

После репрессий 1934—1936 годов против семьи Каменевых, её родственников, дорога в большое кино для Кравченко закрывается, к тому же актриса стала «выходить из моды»: аристократки и певички, которых она с успехом играла в 1920-х, оказались почти невостребованными в следующем десятилетии, а на роли комсомолок-строителей светлого будущего Кравченко подходила плохо. Вернулась на экраны актриса только в конце 1950-х, играла небольшие роли пожилых матерей и светских дам.

В 1942—1943 годах — актриса Русского драматического театра им. Грибоедова в Тбилиси, в 1960-х и 1970-х годах служила в московском Театре-студии киноактёра.

В 1971 году Галина Сергеевна издаёт мемуары «Мозаика прошлого»<ref>«Мозаика прошлого» на сайте books.google.ru</ref>.

В 1980 году актрисе присвоено звание Заслуженная артистка РСФСР.

Галина Кравченко скончалась 5 марта 1996 года на 92-м году жизни. Похоронена на Ваганьковском кладбище вместе с матерью и сыном.

 Личная жизнь 
В 1928 году вышла замуж за актёра Андрея Файта, но их брак продолжался недолго: в конце 1929 года Кравченко знакомится с военным лётчиком Александром Каменевым (старшим сыном известного политика Льва Каменева) и уже в следующем году выходит замуж за него. Молодая семья поселяется в доме Льва Борисовича на Манежной улице, Галина Сергеевна начинает общаться с известнейшими людьми того времени: Сергеем Эйзенштейном, Сергеем Кировым, Александрой Коллонтай, Леонидом Утёсовым.

В 1931 году рождается сын Виталий. В 1949 году он арестован и выслан в Караганду на 25 лет. Там он женится, и вскоре у Галины Сергеевны появляется внучка. В середине 1950-х Виталий реабилитирован и возвращается домой с молодой семьёй. К сожалению, несколько лет ссылки сильно подорвали здоровье молодого человека, и в 1966 году он умирает.

16 декабря 1934 года арестовывают свёкра, Льва Борисовича (расстрелян в 1936 году), а 5 марта 1935 года — и мужа (расстрелян в 1937 году). В 1936 году арестована свекровь, Ольга Каменева (расстреляна в 1941 году). Кравченко с пятилетним сыном выселяют из квартиры. Её избранником и защитником становится грузинский режиссёр Николай Санишвили. От него 31 мая 1937 года рождается дочь, Карина Санова (Шмаринова), которая, как и мать, выбирает актёрскую стезю. В 1939 году Кравченко выходит замуж в третий раз за Николая Санишвили.

 Фильмография 

  — Аэлита
 1924 — Банда батьки Кныша
 1924 — В угаре нэпа — Галина Веселовская
 1924 — Папиросница от Моссельпрома — киноактриса
  — Золотой запас
  — Лесная быль — Ванда
 1926 — Медвежья свадьба
  — Булат-Батыр — Елена фон Брандт
 1927 — Солистка его величества — Наташа, балерина
  — Альбидум — Сесиль
 1928 — Кукла с миллионами — Бланш, балерина
 1928 — Свои и чужие — Катька
  — Весёлая канарейка — мадемуазель Брио, артистка варьете
 1929 — Комета — Зейнаб-Хаят
  — Кавказский пленник — Жанна Омер де Гелль
  — Первый взвод — Олеся
 1933 — Великий утешитель — Аннабель Адамс
 1933 — Жить — актриса
  — Кража зрения
  — Путь корабля — женщина в сарафане
 1935 — Сердце гор — Дэси
  — Девушка с характером — мама потерявшегося ребёнка
  — Суворов — Лопухина (в титрах не указана)
 1941 — В сторожевой будке — Оксана (к/м)
  — 300 лет тому… — Гелена
  — Новый аттракцион
  — Капитан первого ранга
 1959 — Исправленному верить — мать Зои
  — Первое свидание — мать Алексея
  — В начале века — Розалия Марковна Плеханова
 1961 — Две жизни — Вырубова (в титрах не указана)
 — — Война и мир. Фильм 1 и Фильм 2 — княгиня Мария Львовна Курагина
 1966 — Душечка — Анна Сергеевна
  — Девочка на шаре — бабушка Дениса Кораблёва
  — Карусель. Из рассказов и записных книжек А. П. Чехова — покупательница (в новелле «Поленька»; в титрах не указана)
 1971 — Молодые
  — Комитет девятнадцати (в титрах не указана)
  — Капля в море — женщина на балконе (в титрах не указана)
  — Всё дело в брате — член приёмной комиссии в цирковом училище
  — Мятежная баррикада — дама в трауре
  — Тайна Эдвина Друда — миссис Криспаркл
  — 34-й скорый — пассажирка с собачкой
 1981 — История одной любви (в титрах не указана)
  — Мать Мария
  — Анна Павлова

 Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 Заслуженный артист РСФСР (1980).

 Примечания 

 Ссылки 
 Основные жизненные вехи Г. С. Кравченко на сайте sakharov-center.ru
 Профиль Г. С. Кравченко на сайте ''nemoekino.ru

Выпускники ВГИКа
Мемуаристы СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище